Lindeperg est un patronyme porté notamment par :

 Gérard Lindeperg, (1938- ), est un inspecteur d'académie et homme politique français.
 Michèle Lindeperg, (1941- ), est une femme politique française.
 Sylvie Lindeperg,  est une historienne française.